Esistono due comuni francesi con questo nome

Mayres – Ardèche
Mayres – Puy-de-Dôme